Cheylard bezeichnet: 
 Le Cheylard, französische Gemeinde im Département Ardèche
 Cheylard-l’Évêque, französische Gemeinde im Département Lozère
 Cheylard (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Langouyrou